Notre affaire à tous peut désigner :

 un ouvrage publié en 2000 par la magistrate franco-norvégienne Eva Joly, en collaboration avec l'éditeur français Laurent Beccaria ;
 une association, créée en 2015 par des écologistes et juristes français, dont Valérie Cabanes pour notamment étudier ce qui se passerait dans le cadre de la COP 21 (voir aussi l'Affaire du siècle).